El Monasterio de San Miguel de Výdubichi (, Výdubytskyi monastyr), es un monasterio ortodoxo en Kiev, Ucrania. Se fundó en 1070 por el Gran príncipe de Kiev Vsévolod I de Kiev. Se convirtió en el monasterio familiar de sus hijos Vladímir II Monómaco y de sus descendientes.

Galería

Véase también 
 Monasterio de las Cuevas de Kiev

Edificios y estructuras de Kiev
Atracciones turísticas de Kiev

San Miguel de Vydubichi
San Miguel de Vydubichi
Arquitectura de Ucrania del siglo XI
Vydubichi
Iglesia ortodoxa de Ucrania